Jähns är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Friedrich Wilhelm Jähns (1809–1888), tysk komponist och musikskriftställare
 Max Jähns (1837–1900), preussisk officer och militär skriftställare